Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 26-os, továbbá 26A, 26B, 26G, 26R, 26Y, illetve M26-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 26-os busz (Budapest)
 26A busz (Budapest, 1988–1997)megszűnt
 26A busz (Budapest, 2006)megszűnt

 26-os busz (Debrecen)megszűnt
 26Y busz (Debrecen)megszűnt

 26-os busz (Dunaújváros)megszűnt

 26-os busz (Győr)

 26-os busz (Kaposvár)

 26-os busz (Kecskemét)megszűnt

 26-os busz (Nyíregyháza)

 26-os busz (Ózd)
 26A busz (Ózd)megszűnt

 26-os busz (Pécs)
 26A busz (Pécs)megszűnt
 26Y busz (Pécs)megszűnt

 26-os busz (Székesfehérvár)
 26A busz (Székesfehérvár)
 26C busz (Székesfehérvár)
 26G busz (Székesfehérvár)
 M26-os busz (Székesfehérvár)

 26-os busz (Szombathely)

 26-os busz (Tatabánya)
 26B busz (Tatabánya)megszűnt
 26R busz (Tatabánya)

 26-os busz (Veszprém)megszűnt

26-os busz (Zalaegerszeg)